Dustin – imię męskie

Miejscowości w USA:
 Dustin – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Hughes

Gminy w USA:
 Dustin (ang. Dustin Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Holt